

Anno 
 494 o 494 a.C.

Codici 
 494 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Stakenbridge, nella contea Worcestershire delle Midlands Occidentali (regione), in Inghilterra

Matematica 
 494 – numero